Destia — финская компания, занимающаяся планированием и строительством транспортных магистралей и индустриальной среды.

До мая 2014 года полностью принадлежала государству. Несмотря на разногласия в правительстве, была продана во владение частной инвестиционной компании Ahlström Capital.

В 2013 году торговый оборот компании составлял 490 млн евро.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Destia  

Компании Финляндии по отраслям